Schlottermühle ist der Ortsname von

 Schlottermühle (Thurnau), Ortsteil des Marktes Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Schlottermühle (Unteregg), Ortsteil der Gemeinde Unteregg, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Schlottermühle (Weißenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern